Ulpiano — jurista romano dos séculos II e III
 Ulpiano de Samósata — retórico romano do 
 Ulpiano de Antioquia — sofista romano do 
 Ulpiano de Emesa — sofista romano do 
 Ulpiano (matemático) — matemático bizantino do 
 Claudio Ulpiano — filósofo e professor brasileiro do século XX

Desambiguações de antropônimos